Басти:

 Басти — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Басти — город на севере Индии, в штате Уттар-Прадеш.
 Басти д'Юрфе — замок во французском департаменте Луара (историческая область Форе).